Příjmení Klouda nosí více významných osobností:

 Antonín Klouda (1871–1961) – český a československý politik
 Antonín Klouda (výtvarník) (1929–2010) – český kněz, výtvarník a restaurátor
 Jindřich Klouda (1907–1977) – český historik
 Ludmila Kloudová-Veselá (1900–1988) – česká advokátka a pracovnice ženského hnutí

Česká příjmení